Mužská dvouhra Maharashtra Open 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Portugalec João Sousa, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 26letý Nizozemec Tallon Griekspoor, jenž ve finále zdolal Francouze téhož věku Benjamina Bonziho po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–3. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval premiérové turnajové vítězství ve dvouhře a stal prvním šampionem probíhající sezóny. Oba ve finále dvouhry ATP debutovali a odehráli první vzájemný duel. V předchozí kariéře se střetli jen na červnovém challengeru Internationaux de Tennis de Blois 2017, kde v tiebreaku rozhodující sady úvodního kola vyhrál Bonzi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2023
ATP Tour 2023